Леополд VI (1194-1230) је био аустријски војвода из породице Бабенберговаца.

Биографија 
Поставио је темеље њиховом територијалном поседу, војној и економској моћи на словеначком тлу. Из Штајерске је проширио поседе преко Саве у побрђе до реке Крке и развио живу трговину са Хрватском и Угарском. Успоставља Зидани мост 1224. године да би ојачао трговачки саобраћај према Љубљани и Загребу. Појачао је границу према Угарској са новим упориштима и допринео њеном коначном устаљивању. Са многим подложним Словенцима, одлази 1217. године у Пети крсташки рат са угарским краљем Андријом II.

Породично стабло

Извори 
 Војна енциклопедија, том 5 (45)

Рођени 1194.
Умрли 1230.
Крсташи
Личности Петог крсташког рата
Династија Бабенберг